Тиминцы — название нескольких населённых пунктов:
 Тиминцы — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Тиминцы — деревня в Юрьянском районе Кировской области.